Ormosia nobilis (steltmug) - Ormosia nobilis Alexander, 1964
 Ormosia nobilis (vlinderbloemige) - Ormosia nobilis Tul.